

Хасаново — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Хасаново — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Хасаново — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Хасаново — присілок, Параньгинський район, Марій Ел